Це список країн за розміром площі ґрунтів які піддаються іригації. Дані '''Всесвітньої книги фактів ЦРУ.

Див. також 
Іригація
Список країн за використанням землі

Джерела 

Ґрунти
Сільське господарство
зведені дані щодо сільськогосподарського виробництва